Die Ewige Tabelle der Oberliga Hamburg ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Hamburger Fußball-Oberliga seit 2008, seitdem durch die Einführung der 3. Liga und der Aufsplittung der Oberliga Nord zur Saison 2008/09 die zuvor als Verbandsliga geführte, fünftklassige Hamburg-Liga den Status einer Oberliga erhielt.

Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 19 Fünftligisten 3 Viertligisten, 10 Sechstligisten, 6 Siebtligisten, 4 Achtligisten, 2 Neuntligisten, 1 inzwischen aufgelösten Verein und 1 vom Spielbetrieb abgemeldete Mannschaft.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Oberliga Hamburg.
 !! ↑Aufstiege !! ↓Abstiege !! derzeitige Liga(Saison 2022/23) !! Spielzeiten
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2008–
 || 1 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2008–12, 2014–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2008–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2008–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2013–
 || 0 || 2 || data-sort-value="07" | Landesliga Hamburg (Staffel Hammonia)(sechstklassig) || 2008–11, 2012–22
 || 2 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2009–17, 2018/19,2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Hamburg (Staffel Hansa)(sechstklassig) || 2008–19
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2010–
 || 0 || 2 || data-sort-value="06" | Landesliga Hamburg (Staffel Hansa)(sechstklassig) || 2008–16, 2018–22
 || 0 || 2 || data-sort-value="07" | Landesliga Hamburg (Staffel Hammonia)(sechstklassig) || 2008–10, 2011–17
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Bezirksliga Hamburg (Staffel 1)(siebtklassig) || 2011–19
 || 0 || 2 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2008–13, 2014–16,2019–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2014–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2015–
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2008–13
 || 0 || 1 || data-sort-value="12" | Kreisliga Hamburg (Staffel 3)(achtklassig) || 2008–13
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2016–
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2011/12, 2017–
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2017–20
 || 0 || 1 || data-sort-value="14" | Kreisliga Hamburg (Staffel 6)(achtklassig) || 2010–15
 || 0 || 2 || data-sort-value="15" | Kreisklasse A Hamburg (Gruppe 4)(neuntklassig) || 2009–11, 2016–19
 || 0 || 2 || data-sort-value="06" | Landesliga Hamburg (Staffel Hansa)(sechstklassig) || 2009–12, 2013/14
 || 2 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2008/09, 2010/11
 || 0 || 1 || data-sort-value="10" | Bezirksliga Hamburg (Staffel 4)(siebtklassig) || 2011–15
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Bezirksliga Hamburg (Staffel 1)(siebtklassig) || 2012–15
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2017/18, 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2015–18, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="99" | 2013 aufgelöst  || 2008–11
 || 0 || 3 || data-sort-value="06" | Landesliga Hamburg (Staffel Hansa)(sechstklassig) || 2010/11, 2012–14,2019–22
 || 0 || 3 || data-sort-value="08" | Bezirksliga Hamburg (Staffel 1)(siebtklassig) || 2008–10, 2012/13,2015/16
 || 0 || 1 || data-sort-value="16" | Kreisklasse A Hamburg (Gruppe 7)(neuntklassig) || 2014–17
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2018/19, 2020–
 || 0 || 3 || data-sort-value="06" | Landesliga Hamburg (Staffel Hansa)(sechstklassig) || 2008/09, 2011/12,2017/18
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2019–
 || 0 || 2 || data-sort-value="06" | Landesliga Hamburg (Staffel Hansa)(sechstklassig) || 2009/10, 2020–22
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="09" | Bezirksliga Hamburg (Staffel 2)(siebtklassig) || 2008/09
 || 0 || 1 || data-sort-value="11" | Kreisliga Hamburg (Staffel 2)(achtklassig) || 2013/14
 || 0 || 1 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2009/10
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Hamburg (Staffel Hansa)(sechstklassig) || 2016/17
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Hamburg (Staffel Hansa)(sechstklassig) || 2008/09
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Bezirksliga Hamburg (Staffel 1)(siebtklassig) || 2008/09
 || 0 || 1 || data-sort-value="13" | Kreisliga Hamburg (Staffel 5)(achtklassig) || 2013/14
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2022–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Oberliga Hamburg || 2022–

Ewige Tabelle (Fußball in Deutschland)
Ewige Tabelle